Variant steht für:

 einen Datentyp in der Informatik, siehe Dynamische Typisierung
 die Kombi-Modelle von Volkswagen, siehe Variant (Volkswagen)
 die Kombimodelle 1965–72 des Audi F103
 Telefonmodelle des DDR-Herstellers Rundfunk- und Fernmelde-Technik
 eine alternative Version eines Titelbildes, v. a. im Comicbereich